World Doubles Championships 1990 został rozegrany w dniach 12–16. września 1990 roku na w hali na nawierzchni dywanowej, po raz pierwszy w Orlando. Tytułu miały bronić Gigi Fernández i Robin White, lecz przegrały w półfinale Manon Bollegraf i Meredith McGrath. Holendersko-Amerykański duet w decydującym meczu nie sprostał jednak parze Łarysa Sawczenko-Neiland – Natalla Zwierawa.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 World Doubles Championships 1990

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
1990 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Orlando